Wwv of WWV kan verwijzen naar:

VV WWV, amateurvoetbalvereniging uit de Nederlandse stad Deventer
Wet Werkloosheidsvoorziening, voormalige Nederlandse wet die voorzag in een uitkering na afloop van de WW
woon-werkverkeer, zie forensisme
Wagner-Werke-Verzeichnis, catalogusafkorting m.b.t. Deathridge, Geck en Voss voor de componist Richard Wagner